Wacks ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Christian Wacks (1675–1732), von 1730 bis 1732 Bürgermeister von Heilbronn
 Gottlob Moriz Christian von Wacks (1720–1807), von 1770 bis 1803 Bürgermeister von Heilbronn

Siehe auch:
 Wachs (Begriffsklärung)
 Wax (Begriffsklärung)
 WACS